Louis Gauthier peut désigner :
 Louis Gauthier (1944-), un écrivain et traducteur québécois ;
 Louis Gauthier (1864-1946), un acteur de théâtre et de cinéma français ;
 Louis Gauthier (1916-2005), un coureur cycliste français ;
 Louis Gauthier (1916-1993), un graveur-typographe et créateur de caractères français.